Vjatka může znamenat:

 Vjatka (řeka) — řeka v evropské části Ruska, největší přítok Kamy.
 Vjatka (plemeno koně) — plemeno koně.
 Vjatka (dálnice) — dálnice v Rusku.
 Vjatka (vlak) — vlak v Rusku.

 jméno města Kirov v letech 1374 až 1457 a 1781 až 1934.